Kaliakra  est le nom d'un promontoire s'avançant en mer Noire.
 Kaliakra est aussi le nom d'une réserve naturelle et d'un site archéologique et historique situés en Bulgarie du nord-est, dans la région de Dobroudja du Sud et l'oblast de Dobric.

 Le Kaliakra est un trois-mâts goélette bulgare, navire-école de la marine.